Zorrilla är ett spanskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alberto Zorrilla (1906–1986), argentinsk simmare
 Francisco de Rojas Zorrilla (1607–1648), spansk dramatiker
 José Zorrilla y Moral (1817–1893), spansk poet och dramatiker
 Juan Zorrilla de San Martín (1855–1931), uruguayansk poet
 Manuel Ruiz Zorrilla (1834–1895), spansk politiker

Spanska efternamn